Pigoń ist der Familienname folgender Personen:
 Jakub Pigoń (* 1961), polnischer Klassischer Philologe
 Krzysztof Pigoń (1925–2001), polnischer Physikochemiker
 Stanisław Pigoń (1885–1968), polnischer Literaturwissenschaftler
 Zenon Pigoń (* 1940), polnischer Politiker